Погорелки — название населённых пунктов:

Россия 
 Погорелки — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Погорелки — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Погорелки — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Погорелки — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Погорелки — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Погорелки — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Погорелки — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.